Пятый Чемпионат мира по регби проходил в Австралии с 10 октября по 22 ноября 2003 года. Первоначально право на организацию турнира было предоставлено Австралии и Новой Зеландии совместно, однако разногласия между новозеландским союзом регби и организационным комитетом первенства привели к тому, что все игры были перенесены в Австралию.
Чемпионат выиграла сборная Англии, обыгравшая в финале команду хозяев.

Отборочный турнир 
Из 20 участников первенства автоматически получили путёвки 8 четвертьфиналистов прошлого розыгрыша — Австралия, Франция, ЮАР, Новая Зеландия, Аргентина, Англия, Шотландия и Уэльс.

Остальные 12 путёвок были разыграны в 5 континентальных отборочных турнирах, в которых приняло участие рекордное число сборных — 81.

Европа 
В европейском квалификационном турнире участвовало 32 сборных, турнир проводился по четырёхступенчатой схеме. На финальном этапе 6 команд составили 2 группы по 3 команды в каждой. Две лучшие команды каждой группы получили путёвки на чемпионат мира, последние команды групп в стыковых матчах определяли участника утешительного турнира. В итоге путёвки завоевали Италия, Румыния, Ирландия и Грузия; причём сборная Грузии впервые попала на чемпионат мира.

Последние места в группах заняли Испания и Россия. Россия одержала победу в стыковых матчах, однако выяснилось, что в её составе играли трое натурализированных южноафриканцев, не имевших на это права. Сборная России, не сумевшая своевременно предоставить документы, подтверждающие правомочность заявки южноафриканцев, была дисквалифицирована, а испанцы приняли участие в утешительном турнире. Апелляцию России отклонили.

Африка 
В африканской зоне также проводился трёхэтапный квалификационный турнир, на заключительном этапе которого участники составили 2 группы по 3 команды в каждой — победитель стыковых матчей победителей групп попадал на чемпионат, проигравший — в утешительный турнир.

Победителями групп стали команда Туниса, опередившая команды Марокко и Кот д’Ивуара, и команда Намибии, взявшая верх над Зимбабве и Мадагаскаром. В стыковых матчах победу одержали намибийцы, сборная Туниса вышла в утешительный турнир.

Азия 
В зоне Азии трёхэтапные отборочные соревнования завершались круговым турниром трёх команд. Путёвку на мировое первенство получил победитель финального турнира — Япония, сборная Южной Кореи вышла в утешительный турнир. Занявшее третье место команда Тайваня на чемпионат не попали.

Океания 
В зоне Океании три сильнейшие команды зоны — Фиджи, Западное Самоа и Тонга в круговом турнире разыграли две путёвки на чемпионат, которые достались Фиджи и Западному Самоа. Путёвка на утешительный турнир оспаривалась в стыковых матчах занявшей третье место в групповом турнире Тонга с победителем отбора среди слабейших команд зоны — Папуа — Новой Гвинеей. Сборная Тонга, уверенно выиграв оба матча, попала в утешительный турнир.

Америка 
Многоступенчатый отбор в зоне Америки завершился финальным турниром четырёх команд. Две лучшие сборные, по его итогам, команды Канады и Уругвая получили право выступать на мировом первенстве; занявшая третье место в финальной пульке команда США — в утешительном турнире, последняя сборная — Чили на чемпионат не квалифицировалась.

Утешительный турнир 
Пять участников утешительного турнира боролись за последние две путёвки на первенство, проводя стыковые матчи по системе с выбыванием. В предварительном раунде сборная Испании победила Тунис и вышла в матчи за право играть на чемпионате.

В стыковых матчах за путёвку на первенство мира США победили Испанию, а Тонга — Южную Корею. Команды США и Тонга стали двумя последними участниками чемпионата мира.

Регламент чемпионата 
Регламент чемпионата претерпел существенные изменения. 20 участвующих в турнире команд были поделены на 4 группы, по 5 команд в каждой. Лучшие две команды каждой группы по итогам группового турнира выходила в ¼ финала. Далее соревнования шли по системе с выбыванием.

Радикальные изменения были проведены в системе подсчёта очков. Вместо старой системы (2 очка за победу, 1 за ничью, 0 за поражение), обычной для игровых видов спорта, была введена система с бонусными очками. Команде победительнице встречи начислялось 4 очка, проигравшей — 0, за ничью команды получали 2 очка. Кроме этого команды могли получить бонусное очко в случае реализации 4 и более попыток за игру (вне зависимости от исхода встречи), а также одно бонусное очко начислялось проигравшей команде в случае поражения в 7 и менее очков.

Города и стадионы 

Все 48 матчей турнира прошли в Австралии.

Матч открытия Австралия — Аргентина прошёл 10 октября на сиднейском стадионе Telstra Stadium, главной арене турнира.

Четвертьфиналы состоялись в Мельбурне и Брисбене; оба полуфинала, матч за 3 место и финал — в Сиднее. Финал прошёл 22 ноября в присутствии 82 957 зрителей.

Судьи 
В обслуживании матчей принимали участие 16 главных судей и 8 помощников.

Боковые судьи и видеопомощники

Результаты

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Итоги 

Групповой турнир не принёс сенсаций, в плей-офф вышли фавориты турнира — три сильнейшие команды южного полушария, выигрывавшие прошлые первенства, а также пять сильнейших сборных Европы. Неожиданностью стало лишь поражение команды ЮАР от англичан в групповом турнире, что вынудило южноафриканцев уже в четвертьфинале играть с новозеландцами, которые их уверенно обыграли. Волею сетки в полуфиналах встречались друг с другом сильнейшие команды Европы и южного полушария, однако, серьёзной борьбы не получилось — австралийцы и англичане уверенно вышли в финал. В финале хозяева турнира выглядели безусловными фаворитами, однако англичане сражались с ними на равных, несмотря на поддержку переполненного стадиона. К концу основного времени счёт был 14-14, причём 9 очков у англичан набрал тремя штрафными Джонни Уилкинсон. В дополнительное время Уилкинсон точно выполнил ещё один штрафной, однако Элтон Флетли также со штрафного счёт сравнял. Решающим моментом матча стал дроп-гол всё того же великолепного Уилкинсона, принёсший победу англичанам. Впервые европейская команда стала чемпионом мира по регби. Победа сборной вызвала невиданную эйфорию в Англии, массовые гуляния на улицах английских городов продолжались более суток.

Рекорды 
 Максимальное число очков в одном матче — 142 — набрала Австралия в матче против Намибии. Победа 142:0 считается крупнейшей сухой победой на чемпионатах мира.
 Больше всего реализованных попыток — 52 — у новозеландцев. Главным бьющим на турнире у новозеландцев стал Леон Макдональд, которому доверили реализацию 12 попыток в матче группового этапа против Тонга.
 Наибольшее число очков за весь турнир принёс своей команде герой турнира англичанин Джонни Уилкинсон — 113, автор победного дроп-гола в финале.
 Наибольшее число попыток — 7 — сразу у двух новозеландских игроков — Дуга Хаулетта и Милса Мулиайны.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионатов мира по регби

Чемпионаты мира по регби
2003 год в регби
Октябрь 2003 года
Ноябрь 2003 года
Спорт в Австралии в 2003 году
Международные соревнования по регби в Австралии